Ozan Tufan (Bursa, 1995. március 23. –) török válogatott labdarúgó, a Hull City játékosa.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
Ozan Tufan 1995-ben született Bursában, Törökországban és a helyi labdarúgócsapatban, a Bursaspor-nál kezdte meg pályafutását 2005-ben, amikor csatlakozott az utánpótláshoz. 2012 nyarán mutatkozott be az első csapat keretében a KuPS elleni Európa-liga selejtező visszavágón, ahol egy gólt is jegyzett.

2015. augusztus 13-án a Fenerbahçe szerződtette, ahol az első keret mellett, többször az ifjúsági alakulatokban is pályára lépett. 2021. augusztus 19-én pályafutása során először hagyta el Törökországot, amikor csapata vásárlási opcióval kölcsönadta az angol Premier League-be feljutott Watford-nak. 2022 februárjában fél év után felmondták a kölcsönt, mivel összesen csak 9 találkozón kapott szerepet. 

2022. július 1-jén az angol másodosztályú (EFL Championship) Hull City szerződtette három évre, opcióval hosszabbításra. Július 30-án mutatkozott be a Bristol City elleni hazai mérkőzésen, ahol büntetőből volt eredményes.

A válogatottban 
Többszörös török utánpótlás válogatott. 2013-ban szerepelt a 19 éven aluliak Meditterán-kupáján, amelyet Törökország megnyert. 

2014. május 25-én a felnőtt csapatban mutatkozott be egy Írország elleni meccsen, Dublinban. 2014. szeptember 3-án megszerezte első találatát a 90. percben egy Dánia elleni barátságos találkozón, így segítve Törökországot a 2–1-es sikerhez.

Statisztikái

Klubcsapatokban
2022. szeptember 17-én frissítve.

A válogatottban
2021. október 8-án frissítve.

Jegyzetek

Források 
 
 Ozan Tufan a TFF.orgon
 
 Ozan Tufan a worldfootball.neten

1995-ben született személyek
Török labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Bursaspor labdarúgói
A Fenerbahçe labdarúgói
Élő személyek
A 2016-os Európa-bajnokság labdarúgói